Olé ! peut désigner :
 Olé, un film français de Florence Quentin sorti en 2005 ;
 Olé !, un jeu de cartes allemand.

Voir aussi 
   mouvement de foule festif